Соревнования солисток в произвольной программе состоялись в среду, 20 июля 2011 года.

Призёры

Результаты
Зелёным цветом выделены финалисты

DNS — не стартовали

Ссылки 
 Результаты квалификации произвольной программы солисток
 Результаты финала произвольной программы солисток

Синхронное плавание
Соревнования по синхронному плаванию
Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта 2011